Palazzo delle Orsoline bezeichnet drei Paläste in Italien:
 Palazzo delle Orsoline in Bellinzona
 Palazzo delle Orsoline in Fidenza
 Palazzo delle Orsoline in Parma